Saladillo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Saladillo, kommun, Buenos Aires, 
 Saladillo (ort), San Luis, 

Robotskapade Argentinaförgreningar